John de Ferrers ist der Name folgender Personen:

* John de Ferrers, 1. Baron Ferrers of Chartley (1271–1312), englischer Adliger
 John de Ferrers, 2. Baron Ferrers of Chartley (um 1301–1324), englischer Adliger 
 John de Ferrers, 4. Baron Ferrers of Chartley (1331–1367), englischer Adliger